Il campionato di calcio di Primera División messicana 1948-1949 o (Liga Mayor) è stato il sesto campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 19 settembre 1948 e si concluse il 17 luglio del 1949. Vide la vittoria finale del León.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1948-1949